GNF 1 (1994/1995) był 40. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Maroku. Tytułu nie obroniła drużyna CODM Meknès. Nowym mistrzem Maroka został zespół Raja Casablanca.

System punktacji 
Od tego sezonu zmieniły się zasady punktacji za zwycięstwa, remisy i porażki:
 Zwycięstwo: 3 pkt
 Remis: 1 pkt
 Porażka: 0 pkt

Tabela końcowa

Król strzelców 
16 goli – Soufir (Jeunesse El Massira)

Zobacz też 
 GNF 1

Linki zewnętrzne 
 Site officiel de la Fédération Royale Marocaine de Football
 Championnat Du Maroc De Football Botola

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Maroku
1995 w piłce nożnej
1996 w piłce nożnej
1995 w Maroku
1996 w Maroku